Васи́лий Тарасенко:
 Тарасенко, Василий Акимович (1907—2001) — советский представитель в ООН, доктор наук, профессор.
 Тарасенко, Василий Георгиевич
 Тарасенко, Василий Ефимович (1859—1926) — российский и советский геолог, педагог.
 Тарасенко, Василий Фёдорович (1912—1979) — Герой Советского Союза.
 Тарасенко, Василий Фомич (1920—1995) — Герой Советского Союза.